peut désigner :
 WWE Backlash, un pay-per-view de catch ;
 Backlash, le dernier en date.
 Les éditions 2018, 2017, 2016, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999 ;
 Backlash, un film d'Eugene Forde sorti en 1947 ;
 Le titre original du film Coup de fouet en retour réalisé par John Sturges et sorti en 1956; 
 Backlash, essai féministe de Susan Faludi paru en 1991 ;
 Backlash,  album du trompettiste Freddie Hubbard sorti en 1967.

Homonymie de titre